Кальновка — село в Черноярском районе Астраханской области, входит в состав МО «Вязовский сельсовет». Население  человек () .

История 
До гражданской войны называлась Ровинка, населяли его крестьяне, которых привёз купец из города Ровно (Западная Украина. Названа Кальновкой в честь красного командира Кальнова Семёна.

География 
Село расположено в северной части Астраханской области и находится на берегу озера Подгорное, возле села Вязовка.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Казанская и ул. Коммунальная.

Абсолютная высота селения составляет 1 метр ниже уровня моря
.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения составляла 102 человека (52 мужчины и 50 женщин, 51,0 и 49,0 %% соответственно).

Инфраструктура, Экономика 
Основным занятием населения является сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля.

Транспорт 
Дорога на автотрассу федерального значения «Каспий» (часть европейского маршрута E40.

Примечания 

Населённые пункты Черноярского района